Wykaz występów pierwszej drużyny Wisły Kraków w ligowych rozgrywkach w piłce nożnej.

Krajowe rozgrywki 
Poziom rozgrywek:

Uwagi

Bibliografia 
 historiawisly.pl
 90minut.pl

Wisła Kraków
Krakowskie kluby w rozgrywkach piłkarskich